Штадтшлайнинг () — город  в Австрии, в федеральной земле Бургенланд. 

Входит в состав округа Оберварт.  . Официальный код  —  10923.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Херберт Динстль (АНП) по результатам выборов 2007 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 21 места.

 АНП занимает 10 мест.
 СДПА занимает 9 мест.
 местный список: 2 места.

Примечания

Ссылки 

 Официальная страница 

Общины Бургенланда